Puchar Świata w lotach narciarskich 2013/2014 miał rozstrzygnąć się podczas zaplanowanych 4 konkursów lotów narciarskich (oprócz nich miał być jeszcze przeprowadzony konkurs drużynowy). Zawody miały odbyć się w Tauplitz/Bad Mitterdorf oraz Planicy. Jednakże w związku z opóźnieniem się prac modernizacyjnych na skoczni HS 215 finałowe konkursy Pucharu Świata w lotach narciarskich 2013/2014 w Planicy (21-23.03.2014) zostały przeniesione na skocznię HS 139. Dlatego walka o Puchar Świata w lotach narciarskich odbyła się tylko podczas zawodów, które zostały przeprowadzone 11 i 12 stycznia 2014 na skoczni mamuciej Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf.

Klasyfikacja generalna

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Tauplitz
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz

Bibliografia 
 
 

!
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich